
Cojocár, Cojocáru, Cojocáriu se poate referi la
 Nume de persoane
 Alina Cojocaru (n. 1981), balerină română
 Anișoara Cojocaru (n. 1933), deputat român
 Aspazia Cojocaru (n. 1946), juristă română
 Constantin Cojocaru (actor) (n. 1945), actor român
 Cristeana Cojocaru (n. 1962), atletă română
 Daniel Cojocaru (n. 1969), atlet român
 Doina Cojocaru (1948-1996), handbalistă română
 Dora Cojocaru (n. 1963), compozitoare română
 Eugen Cojocaru  (n. 1965), scriitor și jurnalist român
 Gheorghe E. Cojocaru (n. 1963), istoric moldovean
 Ioan-Paul Cojocaru (n. 1940), deputat român
 Mircea Cojocaru (1938-1995), prozator român
 Nicu Cojocaru (n. 1951), deputat român
 Petre Cojocaru, pilot român de aviație
 Radu-Spiridon Cojocaru (n. 1947), deputat român
 Romulus Cojocaru (1934-2007), poet, romancier, prozator, editor de reviste și avocat român
 Teodor Cojocaru (1879-1941), militar și om politic basarabean
 Vadim Cojocaru (1961-2021), politician din Republica Moldova
 Valentin Cojocaru (n. 1995), fotbalist român
 Valentina Cojocaru (n. 1947), interpretă moldoveană
 Vasile Cojocaru (1932-2012), grafician, pictor și artist plastic din Republica Moldova
 Victor Cojocaru (n. 1959), fundaș român de fotbal

Cojocariu 
 Adelina Cojocariu (* 1988), gimnastă română
 Emil Cojocariu (* 1938), deputat român (ales în județul Vaslui)

Cojocar 
 Mihai Cojocar
 Sabina (Carolina) Cojocar (* 1985), gimnastă română

Kozsokár 
 Gábor Kozsokár

Toponime 
 Nume de localități
 Cojocaru, localitate din județul Dâmbovița
 Râuri
 Râul Cojocaru, afluent al râului Tohănița

Vezi și 
 Cojocari
 Cojoc (dezambiguizare)
 Cojuhari
 Cușnarencu, Kirschner
 Szűcs, Suciu
 Szőcs, Seciu
 Schneider
 Schröder
 Szabó, Sabău, Sabo
 Fourier
 Taylor
 Listă de nume românești - litera C

Referințe 
 cojocar
 cojoc

Nume de familie românești
Nume de familie ocupaționale
Toponime românești
Împrumuturi lingvistice din limbile slave